Hancock steht für:

 Hancock (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hancock (Film), US-amerikanische Actionkomödie (2008)
 John Hancock Center, ein Wolkenkratzer in Chicago
 John Hancock Tower, ein Wolkenkratzer in Boston
 USS Hancock (CV-19), ein Flugzeugträger der US Navy
 Fort Hancock, USA
 Hancock (Automobilhersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (3731) Hancock, ein Asteroid

Hancock ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hancock (Arkansas), Ort im Craighead County, Arkansas
 Hancock (Connecticut)
 Hancock (Iowa), Stadt im Pottawattamie County, Iowa
 Hancock (Louisiana), Ort im Ouachita Parish, Louisiana
 Hancock (Maine), Ort im Hancock County, Maine
 Hancock (Maryland), Ort im Washington County, Maryland
 Hancock (Massachusetts), Ort im Berkshire County, Massachusetts
 Hancock (Michigan), Stadt im Houghton County, Michigan
 Hancock (Minnesota), Stadt im Stevens County, Minnesota
 Hancock (Missouri), Gemeindefreies Gebiet im Pulaski County, Missouri
 Hancock (New Hampshire), Ort im Hillsborough County, New Hampshire
 Hancock (New York), Ort im Delaware County, New York
 Hancock (North Carolina), Ort im Chowan County, North Carolina
 Hancock (Ohio)
 Hancock (Pennsylvania), Gemeindefreies Gebiet im Berks County, Pennsylvania
 Hancock (South Carolina), Ort im Lancaster County, South Carolina
 Hancock (Texas), Neighborhood in Austin, Texas
 Hancock (Vermont), Town im Addison County, Vermont
 Hancock (West Virginia)
 Hancock (Wisconsin), Dorf im Waushara County, Wisconsin
 Hancock (Town), Town(ship) im Waushara County, Wisconsin
 Hancock Crossroads (Alabama)
 Hancock Junction (Arkansas)
 Hancock Point (Maine)
 Hancock Shaker Village (Massachusetts)

Siehe auch:

 Hancock County
 Hancock Township
 Hancocks